Негрон:
 Негрон, Карлос (род. 1987) — пуэрто-риканский боксёр-профессионал.
 Негрон, Хулио — уругвайский футболист конца XIX века.
 Туннель Негрон — автомобильный туннель, соединяющий провинции Астурия и Леон на севере Испании.